Граф де Белалькасар — испанский дворянский титул. Он был создан королем Кастилии Энрике IV в 1466 году для Алонсо де Сотомайора и Раудоны.

Название графского титула происходит от названия муниципалитета Белалькасар, провинция Кордова, автономное сообщество Андалусия.

История 
Город Белалькасар назывался Гахет (или Гахете), название происходило от арабского названия Гафит. Король Кастилии Хуан II передал во владение эту виллу вместе с Инохоса-дель-Дуке, Фуэнте-ла-Ланча и Пуэбла-де-Алькосер Гутьерре де Сотомайору (1400—1453), в награду за его поддержку в первой битве при Ольмедо против Арагона в 1445 году.

После смерти Гутьерре де Сотомайора вилла Белалькасар была передана его сыну Альфонсо де Сотомайору. Он женился на Эльвире де Суньиге и Манрике де Лара, получив от короля Кастилии Энрике IV титул «графа де Белалькасар».

Графы де Белалькасар

История графов де Белалькасар 
 Альфонсо де Сотомайор и Раудона (? — ?), 1-й граф де Белалькасар, 1-й виконт де ла Пуэбла-де-Алькосер (с 1445 года).
 Супруга — Эльвира Манрике де Суньига, дочь Альваро Переса де Суньиги и Гусмана, 1-го герцога де Бехар и Аревало, и Леонор Манрике де Лары и Кастилия. Ему наследовал их сын:

 Хуан де Сотомайор и Суньига (? — ?), 2-й граф де Белалькасар. Священник, вступил в Орден францисканцев и отказался от графства. Холост и бездетен. Его сменил его младший брат:

 Гутьерре де Сотомайор и Суньига (? — 1485), 3-й граф де Белалькасар.
 Супруга — Тереза Энрикес, племянница короля Арагона Фердинанда Католика. Ему наследовал их сын:

 Альфонсо де Сотомайор и Энрикес (ок. 1480—1518), 4-й граф де Белалькасар.
 Супруга — Филиппа (Изабель) де Португаль, дочь Альваро де Браганса, сеньора де Тентугал, Повуа, Буаркуш, и Филиппы де Мело. Ему наследовал их сын:

  (ок. 1498 — 4 ноября 1544), 5-й граф де Белалькасар, виконт де ла Пуэбла-де-Алькосер.
 Супруга — Тереза де Суньига и Манрике де Кастро (ок. 1500—1565), 3-я герцогиня де Бехар и 3-я герцогиня де Пласенсия, 2-я маркиза де Аямонте, 2-я маркиза де Хибралеон, 4-я графиня де Баньярес. Дочь Франсиско де Суньиги и Переса де Гусмана, 2-го графа и 1-го маркиза де Аямонте, и Леонор Манрике де Лара и Кастро. Он принял фамилию жены и стал Алонсо Франсиско де Суньига и Сотомайор. Ему наследовал их сын:

  (1523 — 20 сентября 1591), 6-й граф де Белалькасар, 3-й маркиз де Хибралеон, 4-й герцог де Бехар и 5-й граф де Баньярес.
 Супруга — Гиомар де Мендоса, дочь Иньиго Лопеса де Мендосы и Пиментеля, 4-го герцога дель Инфантадо, и Изабель де Арагон и Португаль, герцогини дель Инфантадо.
 Супруга — Брианда де Сармьенто и де ла Серда (? — 1601), дочь Диего Сармьенто де Вильяндрандо, 4-го гарфа де Салинас и Ривадео, и Брианды де ла Серды, сеньора де Мьедес. Ему наследовал его сын от первого брака:

  (1550 — 8 мая 1601), 7-й граф де Белалькасар, 4-й маркиз де Хибралеон, 6-й граф де Баньярес, виконт де ла Пуэбла-де-Алькосер.
 Супруга — Мария Андреа Алонсо Коронель де Гусман, дочь Хуана Клариса де Гусмана и Арагона, 9-го графа де Ньебла, и Леонор де Суньиги. Ему наследовал их сын:

  (1578 — 14 декабря 1619), 8-й граф де Белалькасар, 6-й герцог де Бехар, 5-й маркиз де Хибралеон, 7-й граф де Баньярес.
 Супруга — Хуана де Мендоса и Энрикес, дочь Иньиго Лопеса де Мендосы и де Мендосы, 5-го герцога дель Инфантадо, и Луизы Энрикес де Кабреры. Ему наследовал их сын:

 Франсиско Диего Лопес де Суньига Гусман и Сотомайор (1596 — 1 ноября 1636), 9-й граф де Белалькасар, 7-й герцог де Бехар, 6-й маркиз де Хибралеон, 8-й граф де Баньярес, виконт де ла Пуэбла-де-Алькосер, 4-й герцог де Мандас-де-Вильянуэва (по завещанию своей первой жены унаследовал титул герцога де Мандас-де-Вильянуэва).
 Супруга — Анна де Мендоса де ла Вега и Луна (ок. 1595—1629), 3-я герцогиня де Мандас-же-Вильянуэва, маркиза де Терранова, дочь Хуана Уртадо де Мендосы де ла Веги и Луны и Анны де Мендосы и Энрикес де Кабреры, 6-й герцогини дель Инфантадо.
 Супруга — Франсиска де ла Серда (? — 1648), дочь Хуана Пачеко Тельес-Хирона, 3-го графа де Пуэбла-де-Монтальбан, и Изабель де Арагон и Мендосы. Ему наследовал его сын от первого брака:

  (1621 — 1 августа 1660), 10-й граф де Белалькасар, 8-й герцог де Бехар, 5-й герцог де Мандас-де-Вильянуэва, 7-й маркиз де Хибралеон, 9-й граф де Баньярес, 10-й виконт де ла Пуэбла-де-Алькосер.
 Супруга — Виктория Понсе де Леон, дочь Родриго Понсе де Леона, 4-го герцога де Аркос, 6-го маркиза де Сахара, 4-го графа де Касарес, 6-го графа де Байлен. Бездетен, ему наследовал его младший брат:

  (1622 — 14 ноября 1660), 11-й граф де Белалькасар, 9-й герцог де Бехар, 6-й герцог де Мандас-де-Вильянуэва, 9-й герцог де Пласенсия, 8-й маркиз де Хибралеон, 10-й граф де Баньярес, 11-й виконт де ла Пуэбла-де-Алькосер.
 Супруга — Тереза Сармьенто де ла Серда Сильва и Фернандес де Ихар (1631—1709), дочь Родриго Сармьенто де Сильвы, 8-го графа де Салинас, 8-го графа де Рибадео, и Изабель Маргариты Фернандес де Ихар и Кастро-Пинос, 4-й герцогини де Ихар, 4-й герцогини де Альяга, 4-й герцогини де Лесера, 6-й графини дель Бельчите, 4-й графини де Вальфогона. Ему наследовал их сын:

 Мануэль Диего Лопес де Суньига Сотомайор и Мендоса и Сармьенто де Сильва (1657 — 17 июля 1686), 12-й граф де Белалькасар, 10-й герцог де Бехар, 7-й герцог де Мандас-де-Вильянуэва, 9-й маркиз де Хибралеон, 11-й граф де Баньярес и 12-й виконт де ла Пуэбла-де-Алькосер.
 Супруга — Мария Альбертина де Кастро и Португаль (1665—1706), дочь Педро Антонио Фернандеса де Кастро и Португаля, 10-го графа де Лемос, 8-го графа де Кастро, и Анны Франсиски де Борха и Сентельес. Ему наследовал их старший сын:

  (1680 — 2 декабря 1747), 13-й граф де Белалькасар, 11-й герцог де Бехар, 8-й герцог де Мандас-де-Вильянуэва, 10-й маркиз де Хибралеон, 12-й граф де Баньярес, виконт де ла Пуэбла-де-Алькосер.
 Супруга — Мария Тереза Пиментель де Киньонес (1681—1701), дочь Франсиско Антонио Казимиро Пиментеля и Киньонеса де Бенавидеса, 9-го герцога де Бенавенте, и Мануэлы де Суньига Сармьенто.
 Супруга — Мануэла Альварес де Толедо и Монкада (1686—1709), дочь Хосе Фадрике Альвареса де Толедо Осорио Кордовы и Кардоны, 5-го герцога де Фернандина, и Терезы Катарины де Монкада и Арагон, 9-й герцогини де Монтальво.
 Супруга — Роза Рафаэла де Кастро и Сентурион, дочь Сальвадора Франсиско де Кастро, маркиза де Армуния, и Франсиски де Паулы Сентурион де Кордовы Мендосы Каррильо и Альборнос, 6-й маркизы де Армуния.
 Супруга — Марианна Антония Луиза де Борха и Фернандес де Кордова (1676—1748), 12-я герцогиня де Гандия, дочь Паскуаля Франсиско де Борха и Сентельес Понсе де Леона, 10-го герцога де Гандия, и Хуаны Марии Фернандес дле Кордовы и Фигероа. Ему наследовал его сын от третьего брака:

  (1715 — 10 октября 1777), 14-й граф де Белалькасар, 12-й герцог де Бехар, 9-й герцог де Мандас-де-Вильянуэва, 11-й маркиз де Хибралеон, 13-й граф де Баньярес, виконт де ла Пуэбла-де-Алькосер.
 Супруга — Леопольдина де Лоррейн (брак бездетный).
 Супруга — Эсколастика Гутьеррес де лос Риос и Роган-Шабо (1747—1782), дочь Хосе Диего Гутьерреса де лос Риоса и Сапаты, 5-го графа де Фернан-Нуньес (второй брак также был бездетным).
 Супруга — Мария Антония де Гонзага и Караччоло, дочь Франческо Гонзага, 1-го герцога де Сольферино, и его второй жены, Джулии Литтерии Караччоло и Руффо (брак также оказался бездетным).

  (26 ноября 1752 — 5 октября 1834), 15-я графиня де Белалькасар, 13-я герцогиня де Бехар, 10-я герцогиня де Мандас-де-Вильянуэва, 15-й граф де Бенавенте и 12-й герцог де Бенавенте, 13-й герцог де Пласенсия, 12-й герцог де Аркос, 14-й герцог де Гандия, 14-я маркиза де Хибралеон, 8-я маркиза де Хабалькинто, 9-я маркиза де Терранова, 12-я маркиза де Ломбай, 16-я маркиза де Сахара, 18-я графиня де Майорга, 16-я графиня де де Луна, 14-я графиня де Баньярес, 14-я графиня де Олива, 11-я графиня де Маяльде, 12-я графиня де Байлен, 12-я графиня де Касарес, 15-я виконтесса де ла Пуэбла-де-Алькосер.
 Супруг — двоюродный брат, Педро де Алькантара Тельес-Хирон и Пачеко, 9-й герцог де Осуна, 10-й маркиз де Пеньяфьель, граф де Фонтанар, 13-й граф де Уренья. Ей наследовал её внук:

  (10 сентября 1810 — 29 сентября 1844), 16-й граф де Белалькасар, 14-й герцог де Бехар, 11-й герцог де Мандас-де-Вильянуэва, 16-й граф и 13-й герцог де Бенавенте, 14-й герцог де Пласенсия, 13-й герцог де Аркос, 15-й герцог де Гандия, 11-й герцог де Осуна, 14-й герцог дель Инфантадо, 11-й герцог де Лерма, 11-й герцог де Франкавилья, 13-й герцог де Медина-де-Риосеко, 15-й маркиз де Хибралеон и т. д. старший сын Франсиско де Борха Тельес-Хирона и Алонсо Пиментеля (1785—1820), 13-го герцога де Бенавенте, 11-го герцога де Осуна, герцога де Бехар, герцога де Гандия, герцога де Аркос, и Марии Франсиски де Бофорт Спонтин и Толедо. Холост и бездетен. Ему наследовал его младший брат:

 Мариано Тельес-Хирон и Бофорт-Спонтин (19 июля 1814 — 2 июня 1882), 17-й граф де Белалькасар, 15-й герцог де Бехар, 12-й герцог де Мандас-де-Вильянуэва, 17-й граф и 14-й герцог де Бенавенте, 15-й герцог де Пласенсия, 14-й герцог де Аркос, 16-й герцог де Гандия, 12-й герцог де Осуна, 15-й герцог дель Инфантадо, 12-й герцог де Лерма, 12-й герцог де Франкавилья, 14-й герцог де Медина-де-Риосеко, 16-й маркиз де Хибралеон и т. д. Скончался бездетным.

 Мария Кристина Фернанда Брунетти и Гайосо де лос Кобос (15 января 1831—1914), 18-я графиня де Белалькасар, 14-я герцогиня де Мандас-де-Вильянуэва. Дочь Лассаро Фернандо Брунетти и Сальвиони и Марии Хосефы Гайосо де лос Кобос и Тельес-Хирон.
 Супруг — Фермин Ласала и Кольядо (1830—1917). Их брак был бездетным.

 Франсиско де Борха де Зулета де Реалес и Кейпо де Льяно (18 ноября 1896 — 26 августа 1961), 20-й граф де Белалькасар. Сын Диего Марии Зулеты де Реалес и Зулеты де Реалес и Марии де ла Соледад Сильверии Кейпо де Льяно и Фернандес де Кордовы.
 Супруга — Мария дель Кармен Карвахаль и дель Алькасар (1901—1938), 12-я герцогиня де Абрантес, 12-я герцогиня де Линарес, 12-я маркиза де Сардуал, 3-я маркиза дель Дуэро, 8-я графиня де Канселада, 12-я графиня де Ленсес.
 Супруга — Мария Пас Мурга и Игуаль, дочь Грегори Эдуардо де Мурги и Гойкоэчеа, 2-го виконта де Льянтено, и Бланки де Игуаль и Мартинес-Дабан. Ему наследовал его сын от первого брака:

 Хосе Мануэль де Зулета и Карвахаль (20 декабря 1927 — 15 октября 1992), 21-й граф де Белалькасар, 14-й герцог де Абрантес, 14-й герцог де Линарес, 4-й маркиз дель-Дуэро, 13-й маркиз де Сардуал, 14-й граф де Ленсес и 9-й граф де Канселада.
 Супруга — Виргиния Алехандро Гарсия. Ему наследовал их сын:

 Хосе Мануэль де Зулета и Алехандро (род. 8 декабря 1960), 22-й граф де Белалькасар, 15-й герцог де Абрантес, 15-й герцог де Линарес, 5-й маркиз дель-Дуэро, 14-й маркиз де Сардуал, 10-й граф де Кансаледа, 15-й граф де Ленсес.
 Супруга — Анна Перес де Гусман Лисасоайн.

См. также 
 Герцог Бехар
 Герцог Пласенсия
 Герцог Осуна
 Герцог дель Инфантадо
 Герцог Мандас и Вильянуэва
 Герцог Лерма
 Герцог Франкавилья
 Герцог Абрантес
 Герцог Линарес
 Маркиз де Хибралеон
 Граф де Баньярес

Источники 
 Condes de Belalcázar 

Графы Испании